Pizokel steht für:

 Pizokel, eine Teigwarenspezialität aus Graubünden
 Pizokel (Berg), eine Augmentativform von Piz (Berggipfel)
 Pizokel (Berg, Chur) (Pazogel, Bazogel), ein Hausberg der Stadt Chur

Siehe auch:

 Piz Pisocc, ein Berg bei Tarasp